Sega Superstars — видеоигра, разработанная компанией Sonic Team в 2004 году для камеры PlayStation 2 EyeToy. Имеет ряд мини-игр, основанных на предыдущих играх компании Sega. Это первая и последняя игра серии Sega Superstars, разработанная Sonic Team, следующие игры серии — Sega Superstars Tennis, Sonic & Sega All-Stars Racing и Sonic & All-Stars Racing Transformed, разработаны компанией Sumo Digital.

Игровой процесс 
Геймплей игры аналогичен EyeToy: Play, в которой игроки двигаются телом, чтобы играть в различные мини-игры. Перед началом каждой игры, экран будет оранжевым. Для того чтобы начать игру, игроки должны стоять на месте, пока оранжевый экран не пропадёт, и выбрать кнопку «Продолжить». Это помогает камере EyeToy найти игрока.

Мини-игры 
Всего 12 мини-игр:

 Sonic the Hedgehog — ёж Соник проходит через тоннель, он следит за положением рук игрока. Цель игры состоит в том, чтобы собрать кольца и Изумруды Хаоса, и тем самым получить наибольшее количество очков в конце игры. Данный уровень похож на особые этапы из игр Sonic the Hedgehog 2, Sonic Heroes и Sonic Rush.
 Samba de Amigo — игрок сначала должен выбрать песню, а затем ударять по шести различным целям вокруг экрана.
 ChuChu Rocket! — на экране появится мост, который надо предотвратить от разрушения.
 Puyo Pop Fever — разноцветные шары падают с верхней части экрана, и игрок должен вести их в соответствующие горшки, чтобы убрать с нижней части экрана.
 Crazy Taxi — нужно остановить машину.
 Super Monkey Ball — игроку надо подбирать бананы.
 Nights into Dreams… — Найтс должна переходить через кольца, собирая фишки на пути.
 The House of the Dead — игрок уничтожает множество различных зомби.
 Virtua Striker — с верхней части экрана падают футбольные мячи, цель заключается попасть в разноцветные воздушные шары.
 Virtua Fighter — с помощью соответствующих специальных атак надо победить противника.
 Space Channel 5 — игроку надо попадать с помощью специальных кнопок в ритм песни.
 Billy Hatcher and the Giant Egg — Билли должен с помощью рук игрока сокрушить врагов и собирать яйца по пути.

Дополнительные режимы 
 После того, как прошли три уровня с Соником, открывается игра за ежа Шэдоу с более сложным уровнем.
 В Puyo Pop Fever при успешном завершении всех трёх уровней, будет разблокирован режим под названием «Free Mode», который позволяет игрокам просто поиграть за шариков и перемещая их вокруг.
 После прохождения Nights Into Dreams открывается ночной уровень.
 Завершив три уровня в Samba De Amigo и ChuChu Rocket!, открывается сверхсложный уровень.
 Также будет доступен чао-сад из серии игр Sonic the Hedgehog. Чао можно погладить и покормить с помощью различных движений.
 В Samba De Amigo добавятся новые песни.

Оценки и мнения 

Игра получила положительные отзывы от критиков. Из плюсов игры критики отметили графику, звук и геймплей, но критиковался уровень сложности, назвав его лёгким.

Сайт GameZone назвал игру «солидной», имеющей огромный потенциал для продолжения.

GamesRadar поместил Sega Superstars на четвёртую позицию в топе «7 игр в которых физически больно играть». Место в этом списке сайт обусловил мини-игрой с Найтс, для управления которой нужно использовать разведённые в стороны руки, которые очень сильно устают после примерно пяти минут проведённых в игре.

Примечания

Ссылки 
 Sega Superstars на сайте Sonic News Network.
 Sega Superstars на сайте Sega Retro.

Компьютерные игры 2004 года
Игры для PlayStation 2
Игры только для PlayStation 2
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Sonic Team
Компьютерные игры, изданные Sega